TOFI (geneeskunde) - typologie in de geneeskunde

 Marios Tofi - Cypriotisch zanger
 John Tofi - Amerikaans-Samoaans basketballer
 Roberto Tofi - Italiaans componist
 Sagvan Tofi - Tsjechisch acteur